Buzzacchi ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Buzzacchi (1836–1900), italienischer Chirurg und Patriot
 Mimì Quilici Buzzacchi (1903–1990), italienische Malerin